Jalovec je lahko:

 Jalovec, gora v Julijskih Alpah 
 Jalovec, priimek več znanih ljudi